Кімура ( — «дерев'яне село») — японське прізвище.

Відомі носії 
 Кімура Такуя — японський професійний бейсболіст.
 Кімура Такуя (актор) — актор
 Кімура Джіроемон (1897–2013) — японський довгожитель.
 Кімура Есіо (1905–1986) — японський сегіст, 14-й довічний Мейдзін.
 Кімура Ісао (1923–1983) — японський актор.
 Кімура Масахіко (1917–1993) — японський дзюдоїст.
 Кімура Мото (1924–1994) — японський популяційний генетик, творець теорії нейтральної еволюції.
 Кімура Саорі (1986) — японська волейболістка.
 Кімура Тосіо (1909–1983) — міністр закордонних справ Японії.

Інше 
 Больовий прийом «Кімура» — вузол ліктя гяку уде-гарамі, названий на честь Масахіко Кімури, який переміг цим прийомом засновника Бразильського джиу-джитсу Хеліо Грейсі.